Steampunk – sottogenere della fantascienza
 Steampunk – raccolta di Paul Di Filippo del 1995
 Steampunk – raccolta di racconti del 2008
 Steampunk – serie a fumetti